Правдино — посёлок в Краснознаменском городском округе Калининградской области. Входил в состав Добровольского сельского поселения.

География 
Расположен в северо-восточной части Калининградской области, в 11 км по прямой (15,5 км по дорогам) к юго-востоку от районного центра, города Краснознаменска. В окрестностях посёлка берёт начало река Инструч.

История 
Нынешнее поселение ведёт свою историю от двух населённых пунктов, постепенно менявших названия (в сторону большей их германизации) в течение орденско-прусско-германского этапов своей истории:

 Яннайчен в XVII — начале XVIII веков, Грумбкокайтен около 1736 год, Грумбковкайтен до 1928 года, Грумбковсфельде до 1947 года;
 Вингеруппен до 1769 года, Вингерн до 1945 года.

В 1910 году численность населения Грумбковкайтена составляла 241 человек. 17 октября 1928 Грумбковкайтен был переименован в Грумбковсфельде. В 1933 году численность населения Грумбковсфельде составляла 146 человек, в 1939 году — 116 человек.

В 1910 году в Вингерне проживало 160 человек, в 1933 году — 147 человек, в 1939 году — 129 человек.

По итогам Второй Мировой войны переданы в состав СССР.

В 1947 году Вингерн и Грумбковсфельде были объединены в посёлок Правдино.

Население

Примечания 

Населённые пункты Краснознаменского района